Amber je ženské křestní jméno, vzniklé od slova „amber“ (anglický výraz pro jantar). Amber je populárním jménem v mnoha zemích, ve kterých se používá angličtina. V roce 2008 bylo jméno 165. nejpopulárnějším pro nově narozené dívky ve Spojených státech amerických (v letech 1980 až 1997 patřilo mezi 25 nejpopulárnějších jmen).

Nositelky 
 Amber Benson (* 1977) – americká herečka
 Amber Coffman (* 1984) – americká zpěvačka
 Amber Heardová (* 1986) – americká herečka
 Amber Tamblyn (* 1983) – americká herečka a spisovatelka

Reference

Externí odkazy 
 

Ženská jména anglického původu